Fürnrohr ist der Familienname folgender Personen:

 August Emanuel Fürnrohr (1804–1861), deutscher Botaniker
 Friedrich Fürnrohr (* 1937), deutscher Botaniker
 Heinrich Fürnrohr (Tod in 1918), deutscher Botaniker
 Otto Fürnrohr (1885–1976), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Walter Fürnrohr (1925–2021), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker